Дми́трий Афана́сьев:
 Афанасьев, Дмитрий Афанасьевич (Метри Кибек; 1913—1991) — чувашский прозаик.
 Афанасьев, Дмитрий Владимирович (1928—1988) — советский художник, профессор.
 Афанасьев, Дмитрий Владимирович (род. 1963) — российский государственный деятель, заместитель министра науки и высшего образования РФ с 17 апреля 2020, ректор ЧГУ (2010—2020).
 Афанасьев, Дмитрий Егорович — генерал-майор Российской империи (с 1861).
 Афанасьев, Дмитрий Лаврентьевич — генерал-майор Российской империи (с 1865).
 Афанасьев, Дмитрий Матвеевич — контр-адмирал Российской империи (с 1879).
 Афанасьев, Дмитрий Николаевич (1907—1991) — советский историк, москвовед и химик-минералог.
 
 Афанасьев, Дмитрий Фёдорович (? — 1887) — генерал-майор Российской империи (с 1879). Примечания